Floret drużynowo mężczyzn była jedną z konkurencji szermierczych na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1924. Zawody odbyły się w dniach 27-30 czerwca. W zawodach uczestniczyło 67 zawodników z 12 państw.

Składy 
Każda ekipa mogła liczyć maksymalnie ośmiu zawodników. Do każdego meczu wybierano czterech zawodników z grupy.

 Argentyna

 Horacio Casco
 Roberto Larraz
 Luis Lucchetti
 Ángel Santamarina

 Austria

 Richard Brünner
 Kurt Ettinger
 Alois Gottfried
 Ernst Huber
 Hugo Philipp

 Belgia

 Marcel Berré
 Désiré Beurain
 Charles Crahay
 Albert De Roocker
 Orphile Fernand De Montigny
 Maurice Van Damme

 Dania

 Jens Berthelsen
 Svend Munck
 Ivan Osiier
 Erik Sjøqvist

 Francja

 Philippe Cattiau
 Jacques Coutrot
 Guy De Luget
 Roger Ducret
 Lucien Gaudin
 Henri Jobier
 André Labattut
 Josef Peroteaux

 Hiszpania

 Félix de Pomés
 Juan Delgado
 Diego Díez
 Domingo García
 Santiago García

 Holandia

 Adrianus de Jong
 Paul Kunze
 Nicolaas Nederpeld
 Félix Vigeveno
 Henri Wijnoldy-Daniëls

 Stany Zjednoczone

 Philip Allison
 Burke Boyce
 George Breed
 George Calnan
 Thomas Jeter
 Alfred Walker

 Szwajcaria

 John Albaret
 Constantin Antoniades
 Eugène Empeyta
 Édouard Fitting
 Frédéric Fitting
 Charles Rochat

 Węgry

 László Berti
 István Lichteneckert
 Sándor Pósta
 Zoltán Schenker
 Ödön Tersztyánszky

 Wielka Brytania

 Philip Doyne
 Robert Montgomerie
 Edgar Seligman
 Frederick Sherriff
 Roland Willoughby

 Włochy

 Valentino Argento
 Aldo Boni
 Dante Carniel
 Giorgio Chiavacci
 Luigi Cuomo
 Giulio Guadini
 Giorgio Pessina
 Oreste Puliti

Wyniki 
Każda ekipa w grupie walczyła z każdą. Na jeden mecz pomiędzy dwiema drużynami składało się 16 walk (każdy zawodnik z każdym zawodnikiem drużyny przeciwnej). Walka trwała do pięciu trafień.

Runda 1 
 Grupa A

 Grupa B

 Grupa C

 Grupa D

 Grupa E

Ćwierćfinały 
 Grupa A

 Grupa B

 Grupa C

Ekipa Belgii pokonała Argentynę na trafienia 61–56.

Półfinały 
 Grupa A

 Grupa B

Ekipa Węgier pokonała Argentynę na trafienia 58–57.

Finał

Bibliografia 
 
 

Szermierka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1924